Дурнєв Олексій Сергійович ( 1986) — український телеведучий, продюсер, актор.
 Дурнєва Лілія Петрівна ( 1980) — українська боксерка, заслужений майстер спорту України з боксу.